VEM VARIG Engenharia e Manutenção
Vale Eletrônico Metropolitano
Vem (álbum)
Vem (álbum de Mallu Magalhães)

Desambiguação